Джордж Бакленд (; , ,  — , , ) — британский игрок в лакросс, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1908.

На Играх 1908 года в Лондоне Бакленд участвовал в мужском турнире, в котором его сборная заняла второе место, проиграв в единственном матче Канаде.

Ссылки 
 Джордж Бакленд на sports-reference.com  

Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1908 года
Игроки в лякросс Великобритании
Игроки в лякросс на летних Олимпийских играх 1908 года